Dit is een lijst van planetoïden 40901-41000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40901) - || 1999 TG143|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40902) - || 1999 TY143|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40903) - || 1999 TB144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40904) - || 1999 TC144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40905) - || 1999 TE148|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40906) - || 1999 TN148|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40907) - || 1999 TF149|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40908) - || 1999 TW151|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40909) - || 1999 TR152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40910) - || 1999 TS152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40911) - || 1999 TU152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40912) - || 1999 TX152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40913) - || 1999 TZ152|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40914) - || 1999 TH155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40915) - || 1999 TT155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40916) - || 1999 TE156|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40917) Pauljorden || 1999 TW156|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40918) - || 1999 TG158|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40919) Johntonry || 1999 TF162|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40920) - || 1999 TD171|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40921) - || 1999 TR171|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40922) - || 1999 TH172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40923) - || 1999 TB173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40924) - || 1999 TB174|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40925) - || 1999 TL174|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40926) - || 1999 TQ177|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40927) - || 1999 TZ185|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40928) - || 1999 TB187|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40929) - || 1999 TB188|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40930) - || 1999 TJ189|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40931) - || 1999 TX189|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40932) - || 1999 TF191|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40933) - || 1999 TP192|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40934) - || 1999 TJ194|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40935) - || 1999 TO195|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40936) - || 1999 TP200|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40937) - || 1999 TQ200|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40938) - || 1999 TO205|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40939) - || 1999 TU209|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40940) - || 1999 TZ209|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40941) - || 1999 TS211|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40942) - || 1999 TZ212|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40943) - || 1999 TT213|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40944) - || 1999 TJ216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40945) - || 1999 TX216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40946) - || 1999 TK217|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40947) - || 1999 TJ218|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40948) - || 1999 TH228|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40949) - || 1999 TQ228|| 2 oktober 1999 || CSS
|-
| (40950) - || 1999 TQ229|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (40951) - || 1999 TO230|| 4 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40952) - || 1999 TD231|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (40953) - || 1999 TB237|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (40954) - || 1999 TQ238|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (40955) - || 1999 TQ241|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (40956) Ericamsel || 1999 TZ241|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (40957) - || 1999 TR242|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (40958) - || 1999 TV242|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (40959) - || 1999 TB243|| 4 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40960) - || 1999 TL244|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (40961) - || 1999 TV247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (40962) - || 1999 TW247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (40963) - || 1999 TZ247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (40964) - || 1999 TE248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (40965) - || 1999 TH249|| 9 oktober 1999 || CSS
|-
| (40966) - || 1999 TM250|| 9 oktober 1999 || CSS
|-
| (40967) - || 1999 TC251|| 5 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40968) - || 1999 TO254|| 8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40969) - || 1999 TR258|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40970) - || 1999 TK261|| 14 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (40971) - || 1999 TY264|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40972) - || 1999 TL267|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40973) - || 1999 TL269|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40974) - || 1999 TS269|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40975) - || 1999 TU269|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40976) - || 1999 TV272|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40977) - || 1999 TD279|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40978) - || 1999 TN279|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40979) - || 1999 TL280|| 8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40980) - || 1999 TO282|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40981) Stephenholland || 1999 TL284|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40982) - || 1999 TR285|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40983) - || 1999 TB286|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40984) - || 1999 TL288|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40985) - || 1999 TM288|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40986) - || 1999 TY292|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40987) - || 1999 TJ293|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (40988) - || 1999 TN311|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (40989) - || 1999 UO || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40990) - || 1999 UW || 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40991) - || 1999 UA1|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40992) - || 1999 UL1|| 18 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (40993) - || 1999 UF2|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (40994) Tekaridake || 1999 UZ2|| 20 oktober 1999 || M. Akiyama
|-
| (40995) - || 1999 UC4|| 27 oktober 1999 || Starkenburg
|-
| (40996) - || 1999 UO5|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (40997) - || 1999 UE6|| 27 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40998) - || 1999 US7|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (40999) - || 1999 UU8|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (41000) - || 1999 UB9|| 29 oktober 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten